Schors ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schors (1913–1997), österreichischer Fußballspieler
 Heinz Schors (* 1940), deutscher Fußballtorwart